Bianor puede aludir a:

 Bianor (género): género de arañas
 Bianor (mitología): nombre de varios personajes de la mitología griega
 Ocno Bianor: el fundador mítico de la ciudad española de Madrid

Autores de nombres científicos 
 Bianor - Hermano Bianor 1859-1920